En Pologne, Modła peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Modła, village du powiat de Bolesławiec
 Modła, village du powiat de Głogów

dans la voïvodie de Mazovie
 Modła, village du powiat de Ciechanów
 Modła, village du powiat de Mława

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Modła, village du powiat de Kalisz
 Modła, village du powiat de Konin

dans  la voïvodie de Łódź
 Modła, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Modła, village